Burg Bühl steht für:

 Burg Bühl (Emtmannsberg), Bayern
 Schloss Bühl, Tübingen, Baden-Württemberg
 Fort Bühl, Adermatt, Schweiz 
 Burg Bühl (Weesen), Weesen, Kanton St. Gallen, Schweiz